Tobias Barreto

Geografia
 Tobias (Nebraska) — vila do estado de Nebraska, Estados Unidos
 Tobias Barreto (Sergipe) — município do estado de Sergipe, Brasil

Outros
 Livro de Tobias

Desambiguações de antropônimos